JQ ist die Abkürzung von:

 Alba Star, eine spanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Jetstar Airways, eine australische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Johnston-Atoll: FIPS PUB 10-4 Territorial-Code

JQ